Die Moscow Open 1989 waren ein Tennisturnier der Damen im Olimpijski in Moskau. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 9. bis 15. Oktober 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski